Gekko steht für:

 Gekko, eine Gattung kleiner Echsen aus der Familie der Geckos
 Gekkō-Observatorium, astronomisches Observatorium auf der japanischen Insel Honshū
 (4261) Gekko, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Gekko Records, ein Sublabel des Musiklabels Platypus Records
 Nakajima J1N, ein japanisches Kampfflugzeug des Zweiten Weltkriegs
 Name des IBM-Hauptprozessors der Spielekonsole Nintendo GameCube
 Gordon Gekko, fiktiver Charakter in den Filmen Wall Street und Wall Street: Geld schläft nicht

Siehe auch:
 Gecko (Begriffsklärung)